Аранхуез има више значења:

 Аранхуез
 Аранхуез (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Аранхуез (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аранхуез (Ангамакутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аранхуез, Сегобио (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аранхуез (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику